Die SkiStar Swedish Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2018 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die Umag Open sowie in Newport die Hall of Fame Tennis Open gespielt. Alle drei Turniere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren David Ferrer im Einzel sowie Julian Knowle und Philipp Petzschner im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 501.345 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 561.345 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 15. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Båstad